In 2018 werd het 99ste Campeonato Maranhense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Maranhão. De competitie werd gespeeld van 20 januari tot 8 april en werd georganiseerd door de FMF. Moto Club werd kampioen en plaatste zich voor de Copa do Brasil 2019, Copa do Nordeste 2019 en Série D 2019. Vicekampioen Imperatirz plaatste zich voor de Copa do Brasil 2019.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Finale
Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Maranhense
Maran